Alfred Götze ist der Name folgender Personen:

* Alfred Götze (Prähistoriker) (1865–1948), deutscher Prähistoriker
 Alfred Götze (Philologe) (1876–1946), deutscher Philologe und Germanist
 Alfred Götze (Fußballspieler) (1900–??), deutscher Fußballtorhüter